«São Miguel» puede referirse a:

Divisiones administrativas

en Brasil 
 São Miguel, município de Rio Grande do Norte.
 São Miguel do Aleixo, municipio de Sergipe.
 São Miguel do Anta, municipio de Minas Gerais.
 São Miguel do Araguaia, municipio de Goiás.
 São Miguel Arcanjo, municipio de São Paulo.
 São Miguel da Baixa Grande, município de Piauí.
 São Miguel da Boa Vista, municipio de Santa Catarina.
 São Miguel dos Campos, municipio de Alagoas.
 São Miguel do Fidalgo, município de Piauí.
 São Miguel do Guamá, município de Pará.
 São Miguel do Guaporé, municipio de Rondônia.
 São Miguel do Gostoso, municipio de Rio Grande do Norte.
 São Miguel do Iguaçu, municipio de Paraná.
 São Miguel das Matas, municipio de Bahia.
 São Miguel dos Milagres, municipio de Alagoas.
 São Miguel das Missões, municipio de Rio Grande do Sul.
 São Miguel do Oeste, municipio de Santa Catarina.
 São Miguel do Passa Quatro, municipio de Goiás.
 São Miguel de Taipu, município de Paraíba.
 São Miguel do Tapuio, município de Piauí.
 São Miguel da Terra Firme, antiga sede del município de Biguaçu, Santa Catarina (entonces município de São Miguel).
 São Miguel do Tocantins, municipio de Tocantins.

en Cabo Verde 
 São Miguel, municipio.

en Portugal 
 São Miguel, freguesia del municipio de Lisboa.
 São Miguel, freguesia del municipio de Penela.
 São Miguel, aldea de la freguesia São João de Areias del municipio de Santa Comba Dão.
 São Miguel, freguesia del municipio de Vila Franca do Campo.
 São Miguel (Vilar de Perdizes), freguesia del municipio de Montalegre.
 Sobral de São Miguel, freguesia del municipio de Covilhã.
 São Miguel do Rio Torto, freguesia del municipio de Abrantes.

Geografía

en Portugal 
 Isla de São Miguel, Azores.